La Serie C 1937-1938 fu la terza edizione della terza serie della Divisione Nazionale.

Stagione
La competizione presentava un piccolo allargamento rispetto alla precedente edizione, essendo formata ora da 78 squadre, di cui tre neoretrocesse e undici neopromosse. La neoretrocessa  si iscrisse ma si ritirò subito dal campionato.

Il risultato più rimarchevole fu il doppio salto del titolato  che risalì in soli dodici mesi in Serie B partendo dalla Prima Divisione che aveva disputato per una stagione. Percorso inverso invece quello del  in totale crisi. Negli altri raggruppamenti l'unica squadra di un certo prestigio ad ottenere la promozione fu la , mentre al Sud le due ex cadette  e  non riuscirono ad arrestare la marcia della . Gli ultimi due gironi furono appannaggio di  e .

Girone A

Aggiornamenti 
Associazione Sportiva Pro Gorizia e Associazione Sportiva Forlì sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1938-1939.
      Retrocesso in Prima Divisione 1937-1938. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Forlì, il Mantova e La Caratese furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
A.C. Legnano e A.C. Crema sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1938-1939.
      Retrocesso in Prima Divisione 1937-1938. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fanfulla promosso dopo aver vinto lo spareggio con l'ex aequo Piacenza.
Il Parma fu poi riammesso in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone C

Aggiornamenti 
Associazione Sportiva Cusiana di Omegna, Associazione Calcio Andrea Doria, Acqui Unione Sportiva, Associazione Calcio Derhona e Società Ginnastica Gallaratese sono state riammesse in Serie C.
La Rivarolese Nazionale Liguria e l'A.S. Polisportiva Corniglianese sono confluite nell'A.C Sampierdarenese (Serie A), la quale assume la denominazione Associazione Calcio Liguria.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1938-1939.
      Retrocesso in Prima Divisione 1937-1938. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Valpolcevera, Derthona e Pinerolo furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Aggiornamenti 
L'Unione Sportiva Forlimpopoli è stata riammessa in Serie C.
L'Unione Sportiva Pistoiese ha rinunciato alla Serie C, iscrivendosi in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1938-1939.
      Retrocesso in Prima Divisione 1938-1939. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E

Aggiornamenti 
Società Sportiva Littorio Benevento e Unione Sportiva Cerignola hanno rinunciato alla Serie C. I pugliesi poterono continuare la loro storia grazie alla loro Seconda squadra presente in Prima Divisione, il club campano invece cessò.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1938-1939.
      Retrocesso in Prima Divisione 1938-1939. 
 Ritirato a campionato in corso.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Dop. Ferroviario Catania e Catanzarese si sono ritirati a calendario già compilato, costringendo il D.D.S. a lasciare il calendario immutato a 30 giornate, lasciando riposare 2 squadre.
Lecce ritirato dopo 4 giornate: annullati tutti i risultati causa iscrizione non perfezionata al Direttorio Divisioni Superiori; fu poi riammesso in Serie C con una nuova squadra.
Cosenza e Cagliari furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Fonti e bibliografia

Giornali 
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 La Gazzetta dello Sport, stagione 1937-38, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca nazionale braidense di Milano,
 Biblioteca civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri 
  .

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937